Серпентин (от  «змея») — группа минералов подкласса слоистых силикатов, магниево-железистые гидросиликаты (не путать с горной породой серпентинит).

Описание 
Серпентины встречаются в виде плотных масс, кристаллов не образуют. Иногда имеют листоватое или волокнистое строение (хризотил-асбест). Однородно и светло окрашенная, нередко полупрозрачная, плотная разновидность серпентина носит название благородный серпентин (син: офит) и применяется в качестве поделочного камня. Окраска от зеленовато-жёлтого до тёмно-зелёного с пятнами различных цветов, которые придают им сходство с кожей змеи, отсюда название «змеевик». Образуются в корах выветривания ультрабазитов. При температурах выше 400—450 °C серпентин переходит в тальк и форстерит, a при химическом выветривании — в палыгорскит, сепиолит и монтмориллонит.

Общая химическая формула минералов — X2-3Si2O5(OH)4, где X = Mg, Fe2+, Fe3+, Ni, Al, Zn, Mn.

Состав группы

Ссылки 
 Змеевик в GeoWiki
 Змеевик Фотографии и описания
 Серпентин Фотографии и описания

Силикаты (минералы)
Минералы магния
Минералы железа
Соединения железа по алфавиту